Dans la mythologie germanique, une ondine est un génie féminin des eaux ; la roussalka des langues slaves lui est à peu près identique. Ce nom peut également désigner :

Prénom 
 Ondine Valmore (1821-1853), poétesse française ;
 Ondine est un prénom porté en France par 840 personnes de 1900 à 2007 (source Insee).

Œuvres

Ballets 
 Ondine, ou la Naïade et le Pêcheur, ballet de Jules Perrot, musique de Cesare Pugni, Londres 1843
 Ondine, ballet de Frederick Ashton, musique de Hans Werner Henze, Londres 1958

Musique

Musique classique 
 Ondine, opéra romantique d'E.T.A. Hoffmann créé à Berlin en 1816, d'après Ondine, le conte de son ami Friedrich de La Motte-Fouqué publié en 1811. 
 Ondine, opéra romantique d'Albert Lortzing (1845), d'après le même conte de La Motte-Fouqué 
 Ondine, opéra en trois actes du compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski (1869, perdu).
 Ondine, poème musical du  Maurice Ravel inspiré du poème éponyme d'Aloysius Bertrand, faisant partie de Gaspard de la nuit.
 Ondine, pièce pour piano du  des Préludes de Claude Debussy.

Littérature 
 Ondine, conte de Friedrich de La Motte-Fouqué publié en 1811, inspiré de la mythologie nordique et à l'origine de l'intérêt du monde littéraire pour le personnage
 Ondine, poème en prose d'Aloysius Bertrand
 Ondine, pièce de théâtre de Jean Giraudoux
 Ondine, ma petite sorcière, roman sentimental, Marie-Louise Fischer, ed.Presses de la cité, Paris, 1970.
 Ondine au fond de l'eau, livre jeunesse de Philippe Dumas, ed. L'École des loisirs, 1977.
 Ondine, livre jeunesse de ed. Albin Michel, Benjamin Lacombe, 2012.

Cinéma 
 Ondine, film irlandais réalisé par Neil Jordan, avec Colin Farrell, sorti en 2009.
 Ondine, film allemand réalisé par Christian Petzold, avec Paula Beer, sorti en 2020.

Jeux vidéo 
 Ondine, celui des huit esprits élémentaires de la série Mana représentant l'eau ;
 Ondine est le nom d'un familier d'eau invoqué par un spiritualiste dans le MMORPG Aion: The Tower of Eternity ;
 Ondine est le nom d'une invocation dans le jeu vidéo Final Fantasy VIII.

Autres 
 L'Ondine est une version de la voiture Renault Dauphine, produite entre 1961 et 1963.
 Le syndrome d'Ondine est une affection congénitale qui affecte la respiration.
 Ondine est une des héroïnes de la série animée de Pokémon.
 Ondine est un label de musique classique.
 LOndine (Q121) est le nom d'un sous-marin français de  coulé en surface par un vapeur grec au large de Vigo en Espagne le  (voir L'Illustration  du , , article de R. Lestonnat).
 LOndine (Q166) est un autre sous-marin français de , de classe Orion, lancé après la perte du premier Ondine.
 Ondine est le nom de l'amie fée des eaux de Clochette dans l'animation Clochette.
 (92) Ondine, astéroïde découvert en 1867.
 Ondine, une gamme d'eau en bouteille commercialisée par les magasins Intermarché.

Voir aussi 
 L'Ondin, poème symphonique d'Antonín Dvořák (1896).

Homonymie de titre
Prénom féminin
Prénom français